Storkallan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storkallan, Korsholm, Österbotten, 
 Storkallan, Malax, Österbotten,

Se även
Storkällan
Storhällan
Storhällen
Storhäran
Lillkallan
Kallan

Robotskapade Finlandförgreningar